KHO est un sigle qui peut désigner :
 Kara Harp Okulu (en français, Académie militaire turque), une académie militaire turque.

KHO est un code qui peut désigner :
 Khors Aircompany, une compagnie aérienne ukrainienne, selon le code OACI des compagnies aériennes.

Kho est un nom qui peut désigner :
 Kho, une localité de la région Sud-Ouest au Burkina Faso.

Code